Eiffel [ajfel] může být:

příjmení
 Gustave Eiffel – francouzský konstruktér a architekt

ostatní významy
 
 Eiffel (programovací jazyk) – objektově orientovaný programovací jazyk
 Eiffel 65 – italská hudební skupina
 Eiffelova věž – slavná pařížská věž

Podobné názvy 
 Eifel – vrchovina v Německu